Владимир Басов:
*Басов, Владимир Васильевич (1950—2010) — депутат российской Госдумы, член КПРФ.
 Басов, Владимир Владимирович (род. 1959) — актёр, сын В. П. Басова и Н. Н. Фатеевой.
 Басов, Владимир Григорьевич (1944—1966) — советский военный, погибший при исполнении воинского долга.
 Басов, Владимир Павлович (1923—1987) — советский режиссёр, сценарист и актёр.
 Басов, Владимир Степанович (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.